В парному розряді жіночого тенісного турніру Sunsmart Victorian Open 1979, що проходив у рамках Туру WTA 1979, Венді Тернбулл і Біллі Джин Кінг виграли титул, у фіналі перемігши пару Енн Сміт і Даянн Балестрат 6-3, 6-3.

Сіяні пари 

 Венді Тернбулл /  Біллі Джин Кінг (чемпіонки)
 Ілана Клосс /  Бетті-Енн Дент (півфінал)

 Енн Сміт /  Даянн Балестрат (фінал)
 Пем Шрайвер /  Сью Баркер (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Sunsmart Victorian Open